Shining – norweska grupa muzyczna
 Shining – szwedzka grupa muzyczna
 Lśnienie (ang. The Shining) – film z 1980 roku w reżyserii Stanleya Kubricka
 Lśnienie (ang. The Shining) – powieść autorstwa Stephena Kinga
 The Shining – album producenta muzycznego J Dilla